Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade der Frauen 2014 in Tromsø. Es beteiligten sich 134 Mannschaften, darunter neben der A-Mannschaft zwei weitere Mannschaften des Gastgeberlandes. Sie absolvierten ein Turnier über 11 Runden im Schweizer System. Zu jedem Team gehörten vier Spielerinnen und maximal eine Ersatzspielerin. Die Platzierung der Mannschaften wurde zunächst nach Mannschaftspunkten ermittelt. Bei Gleichheit folgten als Kriterien die Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung, die Brettpunkte und die Olympiade-Buchholz-Wertung.

Mannschaften

1. Russland

2. China

3. Ukraine

4. Georgien

5. Armenien

6. Kasachstan

7. Polen

8. USA

9. Deutschland

10. Indien

11. Rumänien

12. Frankreich

13. Spanien

14. Bulgarien

15. Niederlande

16. Mongolei

17. Slowakei 

Die Slowakinnen gewannen in der ersten Runde kampflos gegen das nicht angereiste Team von Syrien. Das Ergebnis ist in der Gesamtbilanz und den Einzelbilanzen der vier Stammspielerinnen berücksichtigt.

18. Litauen

19. Vietnam

20. Iran

21. Tschechien

22. Israel

23. Aserbaidschan

24. Schweiz

25. Norwegen

26. Argentinien 

Die argentinische Mannschaft gewann in der zweiten Runde kampflos gegen Burundi. Das Ergebnis ist in der Gesamtbilanz und in den Einzelbilanzen außer bei Amura berücksichtigt.

27. Weißrussland

28. Schweden

29. Serbien

30. Kuba

31. Griechenland

32. Australien

33. Kroatien

34. Kolumbien

35. Usbekistan

36. Türkei

37. Ägypten

38. Slowenien

39. Lettland

40. England

41. Kanada

42. Österreich

43. Belgien

44. Brasilien

45. Ungarn

46. Montenegro

47. Bosnien und Herzegowina

48. Estland

49. Paraguay

50. Tadschikistan

51. Ecuador

52. Dänemark

53. Venezuela

54. Malaysia

55. Island

56. Bangladesch

57. Algerien

58. Schottland

59. Chile

60. El Salvador

61. Indonesien

62. Italien

63. Moldawien

64. Philippinen

65. Monaco

66. Mazedonien

67. Kirgisistan 

Die kirgisische Mannschaft gewann in der zweiten Runde kampflos gegen Palästina. Das Ergebnis ist in der Gesamtbilanz und den Einzelbilanzen außer bei Irina Ostry berücksichtigt.

68. Norwegen B

69. Wales

70. ICCD

71. Jordanien

72. Südafrika

73. Neuseeland

74. Mexiko

75. Portugal

76. Peru

77. Sambia

78. Libanon 

In der ersten Runde gewannen die Libanesinnen kampflos gegen das verspätet angereiste Team von Lesotho. Das Ergebnis ist in der Gesamtbilanz und den Einzelbilanzen außer bei Makhlouf berücksichtigt.

79. Sri Lanka

80. Guatemala

81. Albanien

82. IBCA

83. Bolivien

84. Dominikanische Republik

85. Uruguay

86. Costa Rica

87. Jamaika

88. Botswana

89. Puerto Rico

90. Thailand

91. Malta

92. Taiwan 

Die Ersatzspielerin Christina Wang She-Yung kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

93. Nicaragua

94. Luxemburg

95. Irland

96. Finnland

97. Japan

98. Südkorea

99. Norwegen C

100. Vereinigte Arabische Emirate

101. IPCA

102. Trinidad und Tobago

103. Palästina 

Das Spiel der zweiten Runde gegen Kirgisistan wurde kampflos abgegeben. Es ist hier in der Gesamtbilanz als Niederlage verzeichnet, jedoch nicht in den Einzelbilanzen.

104. Nigeria

105. Tunesien

106. Suriname

107. Angola 

Die gemeldete Ersatzspielerin Domingas Tavares bestritt keine Partie, wurde jedoch einmal aufgestellt und das Brett somit kampflos abgegeben. In Runde 6 gewann die angolanische Mannschaft kampflos gegen Burundi. Dieses Ergebnis ist in der Gesamtbilanz und den Einzelbilanzen enthalten.

108. Simbabwe

109. Niederländische Antillen

110. Katar

111. Pakistan

112. Fidschi 

Die Ersatzspielerin Nora De Asa kam während des Turniers nicht zum Einsatz.

113. Aruba

114. Honduras 

Die an Brett 4 gemeldete Stammspielerin Denise Michelle Garay Muñoz wurde im Verlaufe der Olympiade nicht eingesetzt.

115. Nepal

116. Madagaskar

117. Uganda

118. Kenia

119. Namibia

120. Barbados

121. Äthiopien

122. Sudan 

Die Mannschaft erhielt in der zweiten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und zwei Brettpunkten bewertet wurde.

123. Mosambik

124. Togo 

Die Mannschaft erhielt in der ersten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und zwei Brettpunkten bewertet wurde.

125. Palau 

Die Mannschaft gewann in der siebenten Runde kampflos mit 3:0 gegen Burundi. Das Ergebnis ist hier in der Gesamtbilanz und den Einzelbilanzen von Parrado, Mission und Sisior berücksichtigt. Brett 3 wurde auch seitens Palau frei gelassen.

126. Kamerun

127. Lesotho 

Die Mannschaft Lesothos traf verspätet ein und nahm das Turnier erst zur zweiten Runde auf.

128. Malawi

129. Ghana

130. Seychellen 

Die Mannschaft erhielt in der letzten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und zwei Brettpunkten bewertet wurde. Die Ersatzspielerin Flora Marie Meier wurde nicht eingesetzt.

131. Kuwait 

Die Mannschaft erhielt in der vorletzten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und zwei Brettpunkten bewertet wurde.

132. Ruanda 

Die Mannschaft erhielt in der neunten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und zwei Brettpunkten bewertet wurde.

133. Swasiland 

Die Mannschaft erhielt in der achten Runde ein Freilos, welches mit einem Mannschaftspunkt und zwei Brettpunkten bewertet wurde. Zudem traf man erst zur dritten Runde ein, absolvierte also nur acht reguläre Wettkämpfe.

Burundi 

Die Mannschaft aus Burundi gewann in der ersten Runde kampflos gegen das nicht angereiste Team von Turkmenistan. In Runde 2 trat sie ihrerseits gegen Argentinien nicht an. Es folgten drei reguläre 0:4-Niederlagen gegen Mexiko, Luxemburg und Botswana. Nur diese drei Spiele sind in obiger Tabelle berücksichtigt. Danach trat die Mannschaft erneut zweimal nicht an und wurde aus dem Turnier gestrichen. Mehrere Spielerinnen hatten den Austragungsort mit unbekanntem Ziel verlassen. Neben den vier Stammspielerinnen war auf der Ersatzposition noch Bethel Kwizera gemeldet, die jedoch nicht zum Einsatz kam.

Anmerkungen

Quellen 
 Schacholympiade der Frauen 2014 bei olimpbase.org
 Schacholympiade der Frauen 2014 bei chess-results.com

2014
Schach 2014
Schach (Norwegen)
Sport (Tromsø)